Alegrai-vos é um álbum de estúdio da cantora gospel Danielle Cristina lançado pela Central Gospel Music em 2007.

O disco foi produzido por Jairinho Manhães e possui 15 faixas. Neste álbum há a regravação das músicas "Deus, Tu és Santo", sucesso que a consagrou como cantora e também "Projeto Santo", seu primeiro sucesso lançado em seu segundo disco de mesmo nome.

O álbum também possui muitas versões internacionais como: "Neste Lugar", "Seu Nome", "Amigo de Deus", "Porque Tu és Senhor", "Eu Prometo" e "Alegrai-vos". E além destas também se destacam também as faixas: "Fiel e Tremendo", "Pra Você" e "Palavra de Vitória".

O trabalho recebeu certificado de disco de ouro por mais de 80 mil cópias comercializadas.

Faixas
Brado de Alegria (Edeny)
Neste Lugar (Michael D. Popham e Timothy Reginald Stone/Versão: Sandra Scaff)
Pra Você (Flávia Afonso, Lenno Maia e Aline Roberta)
Seu Nome (Richard Smallwood/Versão: Sandra Scaff)
Amigo de Deus (Israel Houghton e e Michael Gungor/Versão: Sandra Scaff)
Testemunho
Porque Tu és Senhor (Martha D. Munizzi e Daniel S. Munizzi/Versão: Sandra Scaff)
Fiel e Tremendo (Moisés Cleyton)
Deus, Tu és Santo (Eddie James Jr./Versão: Sandra Scaff)
Palavra de Vitória (Edeny)
Grande Festa (Jairo Bonfim)
Projeto Santo (Elizeu Gomes)
Louvarei (Shirley Lima)
Eu Prometo (Keith Thomas e Cece Winans/Versão: Sandra Scaff)
Alegrai-vos (Israel Houghton e Aaron Lindsey Publishing/Versão: Sandra Scaff)

Ficha Técnica 
 Arranjos, produção musical e produção de voz: Jairinho Manhães
 Pianos e órgãos: Ronny Barbosa
 Programação de loops e teclados: Silvinho Santos
 Violão aço e nylon: Mindinho
 Guitarra base e solo: Mindinho
 Baixo: Marcos Natto
 Bateria: Sidão Pires
 Percussão: Zé Leal
 Flauta: Jairinho Manhães
 Sax solo (alto e soprano): Josué Lopes
 Sax tenor: Marcos Bonfim
 Trombone: Roby Olicar
 Trompete: Márcio André
 Trompas: Márcio André, Roby Olicar e Marcos Bonfim
 Fluguel: Márcio André
 Violinos: Alexandre Brasolim, Paulo Torres, Silvanira Bermudes e Francisco Freitas
 Vocal: Janeh Magalhães, Josy Bonfim, Fael Magalhães, Jairo Bonfim, Marquinhos Menezes, Kátia Santana, Sula Maia, Joelma Bonfim e Dedê Silva
 Coral: Márcia Ferr, Vanda Santos, Aline Morais, Lucilene Oliveira, Elisângela Azevedo, Cintia Oliferr, Tita Ferr, Raquel Medeiros, Kely Barbosa, Cláudio Carvalho, Vitor Santos, Rubem Oliferr e Adiel Ferr
 Regência do coral: Jairo Bonfim
 Participação da locução na música "Porque Tu és Senhor": Jairo Bonfim e Rachel Malafaia
 Gravado no Reuel VIP, Reuel Mix e Reuel Master
 Técnicos de gravação: Flávio Senna, Anderson Trindade, Silvinho Santos e Geidson Eller
 Auxiliares: Tairo Arrabal e Markinhos Ferreira
 Mixado no Reuel VIP por Flávio Senna e Anderson Trindade
 Masterizado por Carlos Freitas no Classic Master - SP
 Produção de arte: Central Gospel Music
 Fotos: Sérgio Menezes
 Projeto gráfico: Digital Design

Álbuns de 2007
Álbuns de música cristã contemporânea
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns da Central Gospel Music